Evacuate the Dancefloor, singolo dei Cascada del 2009
Evacuate the Dancefloor, album dei Cascada del 2009